Catena steht für:

 einen Begriff der Dependenzgrammatik, siehe Katena (Linguistik)
 eine Form des Bibelkommentars, siehe Katene
 Catena (Einheit), ein italienisches Längen- und Flächenmaß
 Catena (Astrogeologie), eine Kette von Einschlagkratern
 Catena (Boden), eine Reliefsequenz oder Toposequenz
 Catena (Hashfunktion), eine kryptographische Funktion für das Hashen von Passwörtern
 ein Konfigurationsdeskriptor in der Chemie, siehe Deskriptor (Chemie) #catena- 

Personen:
 Lisa Catena (* 1979), Schweizer Komikerin und Musikerin
 Paulus Catena († 361/362), römischer Beamter
 Vincenzo Catena (um 1470/80 bis 1531), italienischer Maler

Siehe auch:
 Catenane
 Catenna
 Tractus Catena